Sebestyén est l’équivalent hongrois de Sébastien.

Patronyme 

 György Sebestyén, francisé en Georges Sébastian (1903-1989), chef d’orchestre hongrois naturalisé français
 János Sebestyén (1931-2012), organiste, pianiste et claveciniste hongrois ;
 Júlia Sebestyén (1981-), patineuse artistique hongroise ;
 László Sebestyén (1956-), homme politique hongrois ;
 Márta Sebestyén (1957-),  chanteuse de musique traditionnelle hongroise ;
 Sebestyén Tinódi Lantos (c.1510-1556), un parolier, un poète épique et un ménestrel hongrois du .

Fête 
Les "Sebestyén" sont fêtés le .

Toponyme 

 Rumbach Sebestyén utca est une rue hongroise, située dans la ville de Budapest.

Voir aussi 
 
 

Prénom hongrois
Prénom masculin
Homonymie de patronyme hongrois